Горяны — топоним:

Белоруссия 
 Горяны — деревня, Борздовский сельсовет Оршанского района Витебской области
 Горяны — деревня, Горянский сельсовет Полоцкого района Витебской области
 Горяны — деревня, Пашковский сельсовет Могилёвского района Могилёвской области

Россия 
 Горяны — село в Унечском районе Брянской области
 Горяны — деревня в Починковском районе Смоленской области
 Горяны — деревня в Смоленском районе Смоленской области; входит в состав Козинского сельского поселения
 Горяны — деревня в Смоленском районе Смоленской области; входит в состав Кощинского сельского поселения

Украина 
 Горяны — село в Винницкой области, Барский район
 Горяны — село во Львовской области
 Горяны — район Ужгорода